Del Sol puede referirse a:
 Del Sol (Texas), localidad estadounidense.
 Del Sol (estación), estación del metro de Santiago, Chile.